37 kan henvis til:

 37 – årstal
 37 (film fra 2013) – dansk kortfilm fra 2013 instrueret af Puk Grasten
 37 (film fra 2016) – dansk film fra 2016, filmen er instrueret af Puk Grasten
 37. breddegrad
 37. længdegrad
 37 (tal)